Breidenbach è un comune francese di 346 abitanti situato nel dipartimento della Mosella nella regione della Lorena.
 Breidenbach è un comune tedesco di 7.018 abitanti, situato nel land dell'Assia.

Pagine correlate 
 Breitenbach – pagina di disambiguazione